Šmolík, Smolík oder Smolik ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Šmolík (1893–1952), tschechoslowakischer Flugzeugkonstrukteur
 Anna Smolik, österreichische Schauspielerin
 Christian Smolik (1944–2010), deutscher Radrennfahrer, Fahrradkonstrukteur und Publizist
 Claudia Smolik (* 1967), österreichische Politikerin (Grüne)
 František Smolík (1891–1972), tschechischer Schauspieler
 Hans-Wilhelm Smolik (1906–1962), deutscher Schriftsteller
 Jan Smolík (* 1942), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Johann Nepomuk Smolik (1878–1942), deutsch-österreichischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Josef Smolík (1922–2009), tschechischer evangelischer Theologe, Pfarrer der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und Hochschullehrer
 Michael Smolik (* 1991), deutscher Kickboxer